Эхсон Панджшанбе (; род. 12 мая 1999, Рушанский район, Таджикистан) — таджикистанский футболист, полузащитник клуба «Истиклол» и сборной Таджикистана.

Биография 
Родился 12 мая 1999 года в Рушанском районе ГБАО; с 2002 года проживает в Душанбе. Является третьим ребёнком в семье, у него есть ещё два брата.

Карьера 
С 2020 года играет за узбекистанский клуб «Навбахор».

В 2022 году перешёл в иранский клуб «Зоб Ахан».

Статистика

Клуб

Сборная

Примечания 

Футболисты Таджикистана
Игроки сборной Таджикистана по футболу
Игроки ФК «Баркчи»
Игроки ФК «Истиклол»
Игроки ФК «Навбахор»
Игроки ФК «Зоб Ахан»